White Lights — полноформатный студийный альбом немецкой группы T.O.Y., выпущенный в 2003 году лейблом E-Wave Records.

История создания 
Музыкальные композиции альбома начались писаться участниками проекта сразу же после выпуска альбома Space Radio и совершения тура в его поддержку. Однако летом 2002 года у Оливера Таранчевского сломался жёсткий диск, ввиду чего был утерян почти целиком набросанный альбом. Непосредственно же запись альбома началась в январе 2003 года, когда у проекта были готовы только 3-4 идеи. Остальные композиции были написаны и записаны в течение трёх месяцев.

Оформление и название 
На обложке альбома можно видеть темноволосую куклу Барби с задранной юбкой, из-за чего можно видеть её нижнее бельё. Участники проекта заявляли, что подобная обложка, по большому счёту, не имеет ничего общего с названием альбома и не имеет какого-то особенного смысла. Кроме того участники проекта отмечали броскость обложки, что, по их мнению, хорошо сказывается на продажах альбома.

Название же альбома переплетается с любовью участников проекта к белой эстетике, ввиду чего на фотосессии к альбому они фотографировались в белых одеждах. Именно подобное название показалось участником наиболее благоприятным для отображения этой концепции.

Список композиций 
 Fly Away! 3:38
 Beyond Sleep 4:34
 White Lights 4:09 
 The Sky Is The Limit 4:30 
 Long Distance Ride 4:11 
 Fairytale 3:42 
 Charisma She Said 3:45 
 The Liquid Circle 5:09 
 Two Souls 3:55 
 Inner Cinema 3:55 
 Just You & Me 4:45 
 Another Lovesong 4:15

Участники записи 
 Фолькер Лутц - вокал, программирование, музыка
 Оливер Таранчевский - лирика

Примечания 

Альбомы 2003 года
Альбомы в стиле синти-поп